Будагян:
 Будагян, Гарегин Оксенович (род. 1940) — советский футболист, тренер.
 Будагян, Георгий Ервандович (1899—1978) — армянский советский композитор и дирижёр.
 Будагян, Фаддей Ервандович (1895—1975) — советский гигиенист, доктор медицинских наук (1941), профессор (1949).